In Italia  vengono denominate Ferrovie Nord

Gruppo FNM Le Ferrovie Nord Milano, le prime per estensione di rete e longevità
Ferrovie Bari Nord
Ferrovie Torino Nord coinvolte nel 1994 da un rovinoso fallimento.